Die Liste der Spieler von Galatasaray Istanbul umfasst alle Spieler, die für den türkischen Fußballverein Galatasaray Istanbul mindestens einen Einsatz in der Süper Lig absolviert haben. Spieler, die nur im türkischen Pokal, dem türkischen Supercup oder einem Europapokalwettbewerb eingesetzt wurden, finden keine Berücksichtigung.

Seit der Gründung der Süper Lig im Jahre 1959 kamen 558 Spieler aus 50 Nationen für Galatasaray Istanbul zum Einsatz. Mustafa Kapı ist mit 16 Jahren, 4 Monaten und 15 Tagen der jüngste Spieler, welcher für Galatasaray Istanbul in der Süper Lig zum Einsatz kam. Der älteste Spieler, der für die Gelb-Roten zum Einsatz kam, ist Hakan Şükür (36 Jahre, 8 Monate und 8 Tage).

Zu den Fußballspielern vor der Gründung der Süper Lig: siehe Liste der Spieler von Galatasaray Istanbul (1905–1959)

Legende 
 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Vorname Nachname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers mit Hilfe von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat, antritt oder antreten würde. Hierbei wird bei noch existierenden Staaten die aktuelle Flagge verwendet, bei nicht mehr existierenden die zur Zeit der Vereinszugehörigkeit gültige Historische. Wenn der Spieler durch die spätere Unabhängigkeit seiner neuen Nation eindeutig dieser zuzuordnen ist und nicht dem heute noch existierenden Rechtsnachfolger seiner früheren Nation, wird in diesem speziellen Fall jedoch die Flagge der heutigen Nation des Spielers verwendet.
 von: Nennt das Jahr der ersten Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 bis: Nennt das letzte Jahr der Kaderzugehörigkeit.
 vorheriger Verein: Nennt den vorherigen Verein, in dem der Spieler war.
 Liga – Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für Galatasaray Istanbul in der Süper Lig absolviert hat. Gehörte ein Spieler bereits vor der Gründung der Süper Lig zum Aufgebot der Mannschaft, so werden seine Spiele aus jener Zeit nicht mitberücksichtigt.
 Liga – Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für Galatasaray Istanbul in der Süper Lig erzielt hat. Gehörte ein Spieler bereits vor der Gründung der Süper Lig zum Aufgebot der Mannschaft und erzielte zu jener Zeit auch Tore, so werden diese nicht mitberücksichtigt.
 nationaler Pokal – Spiele: Gibt die Anzahl der Pflichtspiele im nationalen Pokalwettbewerb (Türkischer Fußballpokal) an.
 nationaler Pokal – Tore: Gibt die Anzahl der in diesen Pokalspielen (Türkischer Fußballpokal und Supercup) erzielten Tore an.
 internationaler Pokal – Spiele: Gibt die Anzahl der absolvierten Pflichtspiele in internationalen Pokalwettbewerben (Europapokal der Landesmeister bzw. UEFA Champions League, Europapokal der Pokalsieger, UEFA-Pokal bzw. UEFA Europa League und UEFA Super Cup) an.
 internationaler Pokal – Tore: Gibt die Anzahl der in den internationalen Spielen erzielten Tore an.
 gesamt – Spiele: Gibt die Gesamtsumme aus den Liga- und Pokalspielen an, die für Galatasaray Istanbul absolviert wurden.
 gesamt – Tore: Gibt die Gesamtsumme an Toren aus den oben genannten Spielen an.
 Position: Nennt die Position des Spielers; dabei haben die Abkürzungen die folgende Bedeutung:
 TW: Torwart
 AB: Abwehr
 MF: Mittelfeld
 ST: Sturm
 Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei Galatasaray Istanbul in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Aktuelle Spieler sind fett gekennzeichnet, Spieler die unter Vertrag sind, aber verliehen wurden, sind kursiv gekennzeichnet

Spielerliste 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Siehe auch 
 Galatasaray Istanbul/Namen und Zahlen
 Liste der Trainer von Galatasaray Istanbul
 Saisonbilanzen von Galatasaray Istanbul

Weblinks 
 Spielerliste auf mackolik.com (türkisch)
 Spielerliste auf weltfussball.de

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!
Istanbul Galatasaray
Fussballspieler Istanbul Galatasaray